Во́ткінс () може значити:

Населені пункти 

 Воткінс (Айова)
 Воткінс (Західна Вірджинія)
 Воткінс (Колорадо)
 Воткінс (Міннесота)
 Воткінс (Нью-Йорк)
 Воткінс (Огайо)

Гори 
 Хребет Воткінса — гірський хребет на острові Ґренландія

Персоналії 
 Воткінс (прізвище)